Юрово — топоним:

Белоруссия 
 Юрово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Брянская область
 Юрово — посёлок в Трубчевском районе.

 Владимирская область
 Юрово — посёлок в Гороховецком районе.
 Юрово — посёлок в Собинском районе.

 Вологодская область
 Юрово — деревня в Вологодском районе.
 Юрово — деревня в Грязовецком районе.
 Юрово — несохранившаяся дворянская усадьба начала XIX века в деревне Юрово Грязовецкого района.

 Костромская область
 Юрово — посёлок в Кадыйском районе.
 Юрово — посёлок в Макарьевском районе.

 Москва
 Юрово — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы (район Куркино).
 Юрово — деревня в Троицком административном округе (поселение Клёновское).
 Юрово — деревня в Троицком административном округе (поселение Краснопахорское).

 Московская область
 Юрово — деревня в Раменском районе.

 Нижегородская область
 Юрово — село в Городецком районе.

 Орловская область
 Юрово — посёлок в Шаблыкинском районе.

 Псковская область
 Юрово — село в Невельском районе.

 Смоленская область
 Юрово — посёлок в Монастырщинском районе.

 Тверская область
 Юрово — посёлок в Краснохолмском районе.

 Тульская область
 Юрово — посёлок в Заокском районе.
 Юрово — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Юрово — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Юрово — село в Житомирской области.
 Юрово — река в Житомирской области.

См. также 
 Юров